Алексе́й Алексе́евич Большако́в:
 Большаков, Алексей Алексеевич (1914—1979) — оперный певец, народный артист РСФСР.
 Большаков, Алексей Алексеевич (1922—2014) — российский живописец.
 Большаков, Алексей Алексеевич (1939—2017) — первый заместитель председателя Правительства РФ.